Parada e Faílde (oficialmente: União das Freguesias de Parada e Faílde) é uma freguesia portuguesa do município de Bragança com 52,13 km² de área e 657 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 12,6 hab/km². Além de Parada e Faílde, a freguesia conta também com as aldeias de Paredes e Carocedo.

História 
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Parada e Faílde e tem a sede em Parada.

Demografia 

Freguesias de Bragança